El Torneig de Ginebra 2016, oficialment conegut com a Banque Eric Sturdza Geneva Open 2016, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de maig de 2016 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa.

El tennista local Stan Wawrinka va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016